Тугген:

 Тугген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц.
 Тугген — швейцарский футбольный клуб, расположенный в одноименном городе.